Kīān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Deh Kīān, ort, Khuzestan, 
 Kīān (ort i Iran), Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar